BBB kan have flere betydninger, heriblandt:

 Barbara Beatrice Bertelsen
 BBB - en kreditvurderingskode
 Brændekilde-Bellinge Boldklub, en boldklub i Bellinge
 Bredbandsbolaget - en svensk bredbåndsudbyder, opgået i Telenor i 2018
 Bayerische Bauernbund - et tysk parti (1893–1933)